Zellberg ist der Ortsname von

 Zellberg, Gemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol

 Zellberg (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Zellberg (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern

Sonstige
 Zellberg Buam, Musikgruppe aus Zellberg

Siehe auch:
 Zellenberg (Begriffsklärung)